El término túrquico oğuz, habitualmente transcrito en español como oguz o en inglés como oghuz, hace referencia a varios artículos:

 Turcos oguz, antigua confederación de pueblos túrquicos;
 Lenguas oguz, una rama de las lenguas túrquicas suroccidentales que incluye al turco moderno, al azerí y al turcomano;

Lugares
 Raión de Oghuz, un raión (distrito) de Azerbaiyán.
 Oğuz, una ciudad de Azerbaiyán.

Además
 Oğuz, nombre masculino turco;